Dit is de wereldranglijst voor mannen van februari 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 februari 2017.

Mannen 02